Элейн Компарон (; род. 1943, Лоренс, Массачусетс, США) — американская клавесинистка.

Биография 
Родилась в 1943 году в городе Лоуренсе, в семье музыкантов. Обучаться игре на фортепьяно начала в возрасте четырёх лет под руководством своей матери. Также в детстве играла на скрипке и флейте, игру на которых преподавал её отец.

Во время обучения в Брандейском университете увлеклась игрой на клавесине и, получив грант по программе Фулбрайта, была направлена в Венский университет музыки и исполнительского искусства для обучения у .

В 1970 году стала лауреатом премии Гильдии концертных исполнителей и, получив грант (Solo Recitalist and Recording Grants) от американского фонда , дала ряд сольных концертов, в том числе в Alice Tully Hall в Линкольн-центре, Merkin Hall, Weill Recital Hall в Карнеги-холл, YW-YMHA на 92-ой улице Нью-Йорка, в Метрополитен-музее,  и Библиотеке конгресса США.

С 1974 года, когда исполнительница выиграла грант музыкального фонда Рокфеллера (Rockefeller Fund for Music), она выступила с концертами во всех континентальных штатах США — в качестве солиста, а также основателя и участника нескольких ансамблей — «The Queen’s Chamber Band», «Trio Bell’Arte» и дуэта «Bach with Pluck!».

Творчество 

На отличительную манеру выступлений исполнительницы, предпочитающей играть на клавесине стоя, повлияли ряд старинных изображений, в том числе картины голландского живописца XVII века Вермера Делфтского, а также, по её собственным словам, что она «является представителем поколения рок-н-ролла».

Под её руководством компания Hubbard Harpsichords разработала и построила высокую подставку из дуба (названную «Бруклинский мост»), с помощью которой инструмент приподнимается на нужную высоту.

Выступала вместе с , , New York Pro Arte Chamber Orchestra,  и другими оркестрами. Её сотрудничество с New York Virtuosi Chamber Symphony включало серию ежегодных концертов и мастер-классов в  Колумбийского университета.

В октябре 1993 года, во время первого американского турне московского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» и его дебюта в Alice Tully Hall в Линкольн-центре, в последний момент заменила заболевшую клавесинистку.

Является основателем и директором Harpsichord Unlimited, некоммерческой организации, занимающейся популяризацией клавесинной музыки и просвещением аудитории относительно истории и особенностей инструмента. В рамках этой программы координирует и сама выступает в ежегодном цикле концертов камерной музыки в Нью-Йорке.

Интерес исполнительницы к современной музыке, дал импульс к сотрудничеству со многими известными композиторами. Спустя двадцать семь лет после создания своей Первой клавесинной сонаты Винсент Персикетти, услышав игру Элейн Компарон, снова вернулся к созданию клавесинной музыки, посвятив Элейн свои Вторую и Третью клавесинные сонаты.  сочинил для исполнительницы Концерт для клавесина. В 1993 году, в рамках архивного проекта «Американская музыка», Элейн Компарон записала в Братиславе вместе с симфоническим оркестром Словацкого радио «Фантазию с вариациями» . Исполнительское мастерство Элейн Компарон вдохновило Роберт Баксу (Robert Baksa) на создание «Фантазии-партиты» и Концерта для клавесина и струнных. На своем восьмом по счету компакт-диске клавесинистка совместно с  и дирижёром Джерардом Шварцем записала Концерт для клавесина Стивена Кемпа (Stephen Kemp). Среди её записей есть также марши и рэгтаймы Скотта Джоплина.

В сотрудничестве с чилийским видеорежиссёром  Элейн Компарон создала для Voyager видеофильм «Фуга ля-минор И. С. Баха», получивший признание и показанный на общенациональном телевизионном канале PBS-TV.

Награды 
 Премия Гильдии концертных исполнителей (1970)

Избранная дискография 
 «Rameau: Pieces de Clavecin en Concerts» Lyrichord LEMS 8040 (Музыка Жана-Филиппа Рамо; Элейн Компарон (клавесин) и члены The Queen’s Chamber Band)
 «Scarlatti: The Cat’s Fugue» Lyrichord LEMS 8043 (Фуга и сонаты Доменико Скарлатти; Элейн Компарон (клавесин)
 «Dowland: Passionate Pavans» Lyrichord LEMS 8046 (Музыка Джона Дауленда; The Queen’s Chamber Band Soloists)
 «Bach with pluck! The Six Organ Trio sonatas of J. S. Bach, BWV 525—530» ESS.A.Y 1023 (Душан Богданович (Dusan Bogdanovic) (гитара), Элейн Компарон (клавесин)
 «Bach with pluck!, Vol. II. The Inventions and Sinfonias of J. S. Bach, BWV, 772—801» ESS.A.Y 1039 (Душан Богданович (гитара), Элейн Компарон (клавесин)
 «The Bueckeburg Bach» Premier 1051 (Трио и сонаты Иоганна Кристофа Фридриха Баха; Trio Bell’Arte)
 «Viva L’Italia» 4TAY 4011 (Музыка Монтеверди, Броски, Генделя, Горзаниса, Иоганна Кристиана Баха и Джона Дауленда; The Queen’s Chamber Band)
 «Harpsichord Sonatas of Persichetti and Scarlatti» Laurel 838 (Сонаты Винсента Персичетти и Доменико Скарлатти; Элейн Компарон (клавесин))
 «William Thomas McKinley’s Fantasia con Variazioni» MMC 2016 Modern American Classics, Vol. 1 (Элейн Компарон (клавесин), Slovak Radio Symphony Orchestra п/у Роберта Станковского (Robert Stankovsky)
 «The Entertainer. Rags, Waltzes & Marches of Scott Joplin» Premier 1043 (Trio Bell’Arte)

Примечания 

Исполнители старинной музыки
Музыканты из Массачусетса